Лома де Сан Педро има више значења:

 Лома де Сан Педро (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Сан Педро (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома де Сан Педро (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома де Сан Педро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику